Арістотель Фіораванті (1415—1486) — італійський архітектор і військовий інженер 15 століття.
 Валентіно Фіораванті (1764—1837) — італійський оперний композитор.
 Валеріо Фіораванті (* 1958) — італійський ультраправий активіст і неофашистський терорист, один з лідерів Революційних збройних осередків (NAR).
 Вінченцо Фіораванті (1799—1877) — італійський оперний композитор.
 Доменіко Фіораванті (* 1977) — італійський плавець, дворазовий олімпійський чемпіон 2000 року, чемпіон Європи.
 Етторе Фіораванті (* 1958) — італійський барабаншик.
 Леонардо Фіораванті (* 1938) — італійський автомобільний дизайнер.
 Леонардо Фіораванті (1517—1588) — лікар, хірург та алхімік.
 Нері ді Фіораванті (? — 1374) — італійський архітектор флорентійської школи.
 Луїджі Фіораванті (* 1981) — американський боєць змішаного стилю.
 П'єтро Фіораванті (* 1946) — італійський футболіст, воротар.
 Хосе Фіораванті (1896—1977) — аргентинський скульптор.

 Fioravanti — газований, безалкогольний напій з різними фруктовими смаками.
італійські прізвища